Saint-Vincent peut faire référence à :

Toponymes

L'île Saint-Vincent, île des Antilles.

Saint-Vincent, section de la commune de Tintigny.
 Cambron-Saint-Vincent, village sur la Dendre orientale.
 La cité de Saint-Vincent désigne Soignies.

Saint-Vincent-de-Paul (Laval), un secteur de la ville de Laval.
 Rue Saint-Vincent, une rue historique du Vieux-Montréal.
 Saint-Vincent, un village franco-albertain.
 Rivière Saint-Vincent, ville de Senneterre au Québec.

St. Vincent, localité au Minnesota

Le toponyme « Saint-Vincent » permet d'identifier les communes françaises suivantes :

Noms simples 
 Saint-Vincent, en Haute-Garonne
 Saint-Vincent, dans la Haute-Loire
 Saint-Vincent, dans le Puy-de-Dôme
 Saint-Vincent dans les Pyrénées-Atlantiques

Noms composés 
 Saint-Vincent-Bragny en Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-Cramesnil dans la Seine-Maritime
 Saint-Vincent-d'Autéjac, dans le Tarn-et-Garonne
 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues dans l'Hérault
 Saint-Vincent-de-Barrès, en Ardèche
 Saint-Vincent-de-Boisset, dans la Loire
 Saint-Vincent-de-Connezac, en Dordogne
 Saint-Vincent-de-Cosse, en Dordogne
 Saint-Vincent-de-Durfort, dans l'Ardèche
 Saint-Vincent-de-Lamontjoie, en Lot-et-Garonne
 Saint-Vincent-de-Mercuze, en Isère
 Saint-Vincent-de-Paul, en Gironde
 Saint-Vincent-de-Paul, dans les Landes
 Saint-Vincent-de-Pertignas, en Gironde
 Saint-Vincent-de-Reins, dans le Rhône
 Saint-Vincent-de-Salers, dans le Cantal
 Saint-Vincent-des-Bois, dans l'Eure
 Saint-Vincent-des-Landes, en Loire-Atlantique
 Saint-Vincent-des-Prés, en Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-des-Prés, dans la Sarthe
 Saint-Vincent-de-Tyrosse,  dans les Landes
 Saint-Vincent-d'Olargues, dans l'Hérault
 Saint-Vincent-du-Boulay, dans l'Eure
 Saint-Vincent-du-Lorouër, dans la Sarthe
 Saint-Vincent-du-Pendit, dans le Lot
 Saint-Vincent-en-Bresse, en Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-Jalmoutiers, en Dordogne
 Saint-Vincent-la-Châtre, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Vincent-la-Commanderie, dans la Drôme
 Saint-Vincent-le-Paluel, en Dordogne
 Saint-Vincent-les-Forts, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Vincent-Lespinasse, en Tarn-et-Garonne
 Saint-Vincent-Rive-d'Olt, dans le Lot
 Saint-Vincent-Sterlanges, en Vendée
 Saint-Vincent-sur-Graon, en Vendée
 Saint-Vincent-sur-Jabron, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Vincent-sur-Jard, en Vendée
 Saint-Vincent-sur-l'Isle, en Dordogne
 Saint-Vincent-sur-Oust, dans le Morbihan

Anciennes communes 
 Saint-Vincent, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Bourran.

Noms composés d'anciennes communes 
 Saint-Vincent-Fort-du-Lay en Vendée, rattachée à Saint-Vincent-Puymaufrais en 1833, elle-même rattachée à Bournezeau.
 Saint-Vincent-Puymaufrais en Vendée, rattachée à Bournezeau en 1972.

Autres lieux 
 Le rocher Saint-Vincent, dans la Montagne bourbonnaise
 La porte Saint-Vincent, monument vannetais
 La grotte Saint-Vincent, cavité naturelle des Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Vincent, en Vallée d'Aoste.

Cap Saint-Vincent, cap le plus au sud-ouest de l'Europe.

Édifices religieux 
Le vocable « Saint-Vincent », généralement en référence à saint Vincent de Saragosse, permet d'identifier les édifices religieux suivants :
 
 
 
 
 
 
 Monastère Saint-Vincent de Fora
 Prieuré Saint-Vincent-de-Broussan

Anthroponymes

Saints patrons 
 Saint Vincent de Saragosse (mort en 304), patron des vignerons
 Saint Vincent de Soignies (v. 607-677), fondateur de Soignies
 Saint Vincent Ferrier (1350-1419), patron d'une commune française :
 Puy-Saint-Vincent, commune des Hautes-Alpes
 Saint Vincent de Paul (1581-1660), patron de deux communes françaises :
 Saint-Vincent-de-Paul, commune de la Gironde
 Saint-Vincent-de-Paul, commune des Landes
Voir aussi la liste des .

Autres personnes 
 Grégoire de Saint-Vincent (1584–1667), mathématicien jésuite.
 John Jervis,  de Saint-Vincent (1735-1823), amiral britannique.
 Claude Joseph de Saint-Vincent (1747-1809), colonel français de la Révolution et de l'Empire.
 St. Vincent (née en 1982), pseudonyme de la musicienne américaine Annie Clark.

Arts 

 St. Vincent, album de St. Vincent sorti en 2014
 St. Vincent, comédie dramatique américaine sortie en 2014.

Fête 
 Fête de la Saint-Vincent tournante

Lien externe 

Homonymie de toponyme
Vincent
Homonymie d'anthroponyme